57-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 10 по 18 июня 1978 года во Дворце спорта города Гавиржов (Чехословакия). В турнире приняли участие 128 спортсменов из 25 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — , «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1978
Спорт в Гавиржове
Чемпионаты Европы в Чехословакии
Июнь 1978 года
Чемпионаты Европы в 1978 году
Спорт в Чехословакии в 1978 году
Тяжёлая атлетика в Чехословакии
1978 год в тяжёлой атлетике